ITB steht für:

 I, the Breather, US-amerikanische Metalcore-Band
 Ilztalbahn GmbH, Bahngesellschaft in Niederbayern
 Institut für Technik der Betriebsführung in Karlsruhe
 Institut Technik und Bildung in Bremen
 Institut Teknologi Bandung, in Indonesien
 Internationale Tourismus-Börse Berlin, Messe

itb steht für:
 Binongan-Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Itneg (Sprache), Nord-Luzon-Sprache der Itneg in Cordillera Central (Philippinen), Luzon, Philippinen

Abkürzung